Rhino puede referirse a:
Rhino (intérprete de JavaScript), un intérprete de JavaScript de código abierto desarrollado en lenguaje de programación Java.
Rhino (cómic), un personaje ficticio procedente de las historietas del universo de Marvel Comics, donde es uno de los grandes enemigos de Spiderman.
Rhino, Terry Gerín, luchador profesional estadounidense;
Rhino Records o Rhino Entertainment, un sello discográfico estadounidense.